Zoltán Kelemen (ur. 1955) – węgierski skoczek narciarski
 Zoltán Kelemen (ur. 1958) – węgierski gimnastyk
 Zoltán Kelemen (ur. 1986) – rumuński łyżwiarz figurowy